La zona muerta puede referirse a:

La zona muerta, novela de Stephen King;
La zona muerta, serie de televisión;
La zona muerta, película.